Oskar – imię męskie pochodzenia germańskiego, szerzej spopularyzowane przez szkockiego poetę Jamesa Macphersona
 św. Oskar – „apostoł północy”, arcybiskup Hamburga-Bremen
 Oskar – spektakl Teatru Telewizji z 2005 r. na podstawie książki Oskar i pani Róża
 Oskar – film francuski
 Oskar I ur. jako fr. Joseph François Oscar Bernadotte – król Szwecji i Norwegii w latach 1844–1859
 Oskar II, Oskar Fryderyk – król Szwecji w latach 1872–1907 i Norwegii w latach 1872–1905
 Oskar Bernadotte – do 1888 książę Szwecji i Norwegii, książę Gotlandii 
 Oskar – postać Disneya
 Oskar – postać literacka
 (750) Oskar - planetoida z pasa głównego asteroid
 Nagroda Akademii Filmowej

Zobacz też 
 Oscar
 Oskar-Helene-Heim